Tracadie est un nom originaire de la langue micmaque désignant plusieurs lieux dans l'est du Canada.

Toponymes 

Gauvreau–Petit-Tracadie, village du Nouveau-Brunswick;
Grand Tracadie, village de l'Île-du-Prince-Édouard;
Tracadie, village de l'Île-du-Prince-Édouard;
Tracadie, village de Nouvelle-Écosse, comprend aussi Tracadie-Est et Grand-Tracadie
Tracadie, municipalité régionale du Nouveau-Brunswick
Tracadie, principale localité de cette municipalité;
Tracadie-Sheila, ancienne ville de cette municipalité
Rivière-du-Portage–Tracadie Beach, village du Nouveau-Brunswick;

Hydronymes 

Baie de Tracadie, baie de l'Île-du-Prince-Édouard;
Baie de Tracadie, baie du Nouveau-Brunswick;
Havre de Tracadie; baie de Nouvelle-Écosse;

Grande Île de Tracadie, île de la Nouvelle-Écosse;

 Lac Tracadie, municipalité de Montpellier, Municipalité régionale de comté de Papineau, Outaouais, au Québec, au Canada;
Rivière Tracadie, rivière de la Nouvelle-Écosse;
Grande Rivière Tracadie, rivière du Nouveau-Brunswick;
Rivière du Petit-Tracadie, rivière du Nouveau-Brunswick;

Voir aussi 
Tracadièche, autre nom de Carleton-sur-Mer, au Québec;
Lac Tracadieur, lac de la Nouvelle-Écosse.